Echtbreuk
 Vreemdgaan
 Leenbreuk
 Verraad
 Ontrouw (film)